Die Qatar Total Open 2021 war ein Tennisturnier der Damen in Doha. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 500 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 1. bis 6. März 2021 statt.

Titelverteidigerinnen waren Aryna Sabalenka im Einzel und die Paarung Hsieh Su-wei/Barbora Strýcová im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Qatar Total Open 2021 fand vom 27. Februar bis 1. März 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Doha